A 393-as busz a budapesti agglomerációban közlekedő helyközi járat, amely Veresegyház és Erdőkertes között közlekedik.

Története 
A busz 2015. augusztus 1-jétől közlekedik részben a korábbi 2158-as busz vonalán.

Megállóhelyei 

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Veresegyház, Misszió Eü. Központ||14
|align=left|
|-
|∫|| Veresegyház, Gyermekliget utca||13
|align=left|
|-
|1|| Veresegyház, fogászati rendelő||12
|align=left|
|-
|2|| Veresegyház, templom||11
|align=left|
|-
|∫|| Veresegyház, Újiskola utca||10
|align=left|
|-
|3|| Veresegyház, általános iskola||∫
|align=left|
|-
|4|| Erdőkertes, vasúti megállóhely||9
|align=left|
|-
|5|| Erdőkertes, templom||8
|align=left|
|-
|6|| Erdőkertes, Géza utca||∫
|
|-
|7|| Erdőkertes, Géza utca 52.||7
|
|-
|8|| Erdőkertes, Nap utca||6
|
|-
|9|| Erdőkertes, Géza utca autóbusz-forduló||5
|
|-
|10|| Erdőkertes, Nap utca||4
|
|-
|11|| Erdőkertes, Géza utca 52.||3
|
|-
|∫|| Erdőkertes, Géza utca||2
|
|-
|12|| Erdőkertes, Bethlen Gábor utca||1
|
|-
|13|| Erdőkertes, Thököly utca autóbusz-forduló||0
|
|-
|*|| Erdőkertes, Bethlen Gábor utca||*
|
|-
|*|| Erdőkertes, Katona József utca||*
|align=left|
|-
|*|| Erdőkertes, temető||*
|
|-
|*|| Erdőkertes, Villamos utca||*
|align=left|
|-
|*|| Erdőkertes, 4-es km-kő||*
|align=left|
|-
|*|| Erdőkertes, Máté tanya||*
|align=left|
|-
|*|| Erdőkertes (Háromház), autóbusz-forduló||*
|align=left|
|}
*Erdőkertes, Thököly utca autóbusz-forduló utáni megállókat csak 1-1 járat érinti. A Géza utcai autóbusz-fordulóhoz nem tér be minden járat.

Jegyzetek

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Erdőkertes autóbuszvonalai
Veresegyház autóbuszvonalai